San Ignacio puede referirse a:

Personas 
 Ignacio de Antioquía, uno de los Padres Apostólicos;
 Ignacio de Constantinopla, (797-877) santo católico, patriarca de Constantinopla;   
 Ignacio de Loyola, militar y religioso católico, fundador de la Compañía de Jesús;
 Ignacio de Láconi,  (1701-1781) fraile franciscano;

Centros comerciales 
 Centro San Ignacio

Edificios religiosos 
 Iglesia de San Ignacio,  desambiguación.

Educación 
 Universidad San Ignacio de Loyola en Lima, Perú;

Hidrografía 
 Chorro de San Ignacio, cascada de la Provincia de San Luis, Argentina;
 Laguna de San Ignacio, espejo de agua en México;

Historia 
 San Ignacio Miní, reducción jesuítica en la Provincia de Misiones, Argentina;
 San Ignacio de Zamucos, antigua reducción jesuítica en Bolivia;

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 San Ignacio, localidad de la Provincia de Misiones;
 Departamento San Ignacio, división administrativa de la Provincia de Misiones;
 San Ignacio, localidad de la Provincia de Córdoba;
 San Ignacio, localidad de la Provincia de Tucumán;

Belice 
 San Ignacio, localidad del distrito de Cayo;

Bolivia 
 San Ignacio de Velasco , localidad en el departamento de Santa Cruz;
 San Ignacio de Moxos, localidad del departamento de Beni;

Chile 
 San Ignacio, comuna de la Región de Ñuble;
 San Ignacio, localidad y capital de la comuna de San Ignacio.
 San Ignacio, localidad de la Región Metropolitana de Santiago.

Costa Rica 
 San Ignacio, distrito de Acosta;

El Salvador 
 San Ignacio, municipio en Chalatenango;

España 
 San Ignacio, parroquia de Asturias;
 San Ignacio-Elorrieta, Barrio en Deusto, País Vasco;

Guatemala 
 San Ignacio, poblado en el nacimiento del río Belice;

Honduras 
 San Ignacio, municipio del departamento Francisco Morazán;

México 
 San Ignacio, localidad en el estado de Baja California Sur;
 San Ignacio, municipio en el estado de Sinaloa;
 San Ignacio Río Muerto, municipio en el estado de Sonora;
 San Ignacio Tesip, localidad en el municipio de Mérida, estado de Yucatán;
 San Ignacio, localidad del municipio de Progreso, estado de Yucatán;

Paraguay 
 San Ignacio Guazú, ciudad del departamento de Misiones;

Perú 
 Provincia de San Ignacio, división administrativa de Cajamarca;
 Distrito de San Ignacio,  división administrativa de Cajamarca;

República Dominicana 
 San Ignacio de Sabaneta, localidad en la provincia de Santiago Rodríguez;